Svetovno prvenstvo v umetnostnem drsanju 1970 je bilo 60. Svetovno prvenstvo v umetnostnem drsanju. Potekalo je med 3. in 8. marcem 1970 v ljubljanski Hali Tivoli.

Medalje

Rezultati

Moški

Ženske

Pari

Plesni pari

Viri
 Rezultati: moški 
 Rezultati: ženske 
 Rezultati: pari 
 Rezultati: plesni pari 

1970
Športne prireditve v Jugoslaviji
1970 v športu
1970 v Jugoslaviji
Športne prireditve v Ljubljani